Emily della Luna Nuova, romanzo per ragazzi pubblicato nel 1923
Emily della Luna Nuova, anime del 2007